Františka Karolína Portugalská (2. srpna 1824, Rio de Janeiro – 27. března 1898, Paříž) byla brazilská císařská princezna. Narodila se jako dcera císaře Petra I. Brazilského a jeho první manželky Marie Leopoldiny Habsbursko-Lotrinské.

Život 
Františka se narodila 2. srpna 1824 v paláci São Cristóvão v Rio de Janeiro, hlavním městě Brazilského císařství. Její celé jméno zní Františka Karolína Johana Šarlota Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Přes svého otce byla členkou brazilské větve rodu Braganza a od narození používala oslovení "Dona". Přes svou matku byla vnučkou posledního císaře Svaté říše římské Františka II. a neteří Napoleona Bonaparta, sestřenicí Napoleona III., Františka Josefa I. a Maxmiliána I. Mexického.

Františka se 1. května 1843 v Rio de Janeiro provdala za třetího syna Ludvíka Filipa I., Františka Ferdinanda Orleánského, zvaného princ ze Joinvillu. Nevěstě bylo 19, ženichovi 25 let.

Jejich jediná dcera Františka se provdala za svého bratrance Roberta Bourbonsko-Orleánského ze Chartres a stala se matkou orléanistického pretendenta Jana de Guise. Syn Pierre, se nikdy neoženil, ale měl nemanželské potomky s vdanou ženou.

Když orleánská rodina opustila Francii, usadili se v Anglii v Claremontu. Tam Františka v roce 1849 porodila mrtvou dceru, další rok zemřel vyhoštěný král Ludvík Filip. Po pádu Bonapartovského Druhého Francouzského císařství se orleánští vrátili do Francie. Františka zemřela v Paříži ve věku 73 let. Její manžel ji přežil o dva roky, zemřel v Paříži v roce 1900.

Potomci 
 Františka Orleánská (14. srpna 1844 – 28. října 1925);
 ⚭ 1863 Robert Bourbonsko-Orleánský (9. listopadu 1840 – 5. prosince 1910)
 Pierre z Penthièvre (4. listopadu 1845 – 17. července 1919); nikdy se neoženil, ale měl nejméně 2 nemanželské potomky
 Marie Leopoldina Orleánská (*/† 30. října 1849)

Tituly a oslovení 
 2. srpna 1824 – 1. května 1843: Její Výsost princezna Františka Brazilská
 30. května 1837 – 27. března 1898: Její Královská Výsost princezna ze Joinvillu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Braganzové
Bourbon-Orléans
Brazilské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Kněžny z Joinville
Narození v roce 1824
Narození 2. srpna
Narození v Riu de Janeiru
Úmrtí v roce 1898
Úmrtí 27. března
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Ženy